Самуэль Пикворт Вудворд (; 1821—1865) — английский геолог и палеонтолог (малаколог).

Биография 

Родился 17 сентября 1821 года в Норидже, сын геолога Самюэля Вудворда.

С. П. Вудворд стал в 1845 году профессором геологии и естествознания в Королевском сельскохозяйственном колледже (ныне Royal Agricultural University) в Сайренсестере, а в 1848 году был назначен ассистентом на кафедру геологии и минералогии в Британском музее в Лондоне. 

Самуэль Вудворд был автором многих трудов, включая работу  «A Manual of the Mollusca» в трех частях (1851, 1853 и 1856). Он предложил термин Bernician Series для нижней части каменноугольного периода, ниже гравелитов.

В честь учёного назван минерал вудвордит, местонахождением которого является Корнуолл.

Умер 11 июля 1865 года в городе Герн Бэй графства Кент.

Семья 
Дети Самуэля Пикворта Вудворда:
 Бернард Генри Вудворд (1846—1916) — стал австралийским натуралистом.
  (1848—1914) — тоже стал известным геологом.
  (1853—1930) — стал малакологом.

Литература 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Примечания

Ссылки 
 Samuel Pickworth Woodward  
 Samuel Pickworth Woodward at Internet Archive

Геологи Англии